Friedrich von Thile ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Leopold von Thile (1711–1779), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm von Thile (1709–1782), deutscher Generalmajor